Oldtimer, een oude motor of automobiel
 VeteranCars, een rondritattractie voor pretparken met wagens die eruitzien als oldtimers
 Oldtimers (Bellewaerde), een voormalige attractie van dit type in het Belgische dieren- en attractiepark Bellewaerde te Ieper
 Old Timer (Slagharen), een attractie van dit type in het Nederlandse Attractiepark Slagharen
 Oldtimers (Bobbejaanland), een voormalige attractie in Bobbejaanland
 Motor City, een computerspel dat in Duitsland is uitgebracht als Oldtimer